Frederico Gil e Christophe Rochus erano i campioni in carica, ma hanno deciso di non difendere il loro titolo in questa edizione.

In finale Andre Begemann e Andrea Vavassori hanno sconfitto Denys Molčanov e Serhij Stachovs'kyj con il punteggio di 7-6(11), 4-6, [10-8].

Teste di serie 

  Andre Begemann /  Andrea Vavassori (campioni)
  Purav Raja /  Tristan-Samuel Weissborn (quarti di finale)

  Sergio Martos Gornés /  Artem Sitak (semifinali) 
  Denys Molčanov /  Serhij Stachovs'kyj (finale)

Wildcard 

  Leandro Riedi /  Dominic Stricker (primo turno)
  Rémy Bertola /  Nicolas Parizzia (primo turno)

  Daniil Golubev /  Evgenii Tiurnev (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BSI Challenger Lugano 2021